Il doppio del torneo di tennis Nyon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicholas Fulwood e Libor Pimek che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e David Macpherson 6-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  David Macpherson (finale)
 Ugo Colombini /  Fredrik Nilsson (primo turno)

 Nicholas Fulwood /  Libor Pimek (Campioni)
 Hugo Nunez /  Raúl Viver (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nyon Challenger 1989